B 181 bezeichnet:
 die Bundesstraße 181 in Deutschland
 die Achenseestraße in Österreich
 Stocznia Szczecińska B-181, einen Frachtschiffstyp

Abkürzung